Boltzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Karl Boltzmann, siehe Anton Karl Bolzmann (1808–1851), österreichischer Theaterschauspieler und -regisseur
 Ludwig Boltzmann (1844–1906), österreichischer Physiker und Philosoph

auf Ludwig Boltzmann gehen zurück:

 (24712) Boltzmann, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Boltzmann-Gehirn, ein Gedankenexperiment in der Philosophie des Geistes und ein physikalisches Paradoxon
 Boltzmann (Mondkrater)
 Boltzmann-Maschine, ein künstliches neuronales Netz
 Boltzmann-Statistik
 Boltzmann-Konstante
 Boltzmann-Faktor
 H-Theorem und Boltzmann-Gleichung
 Stefan-Boltzmann-Gesetz

Siehe auch:
 Boltzmanngasse
 Boltzmann-Medaille
 Ludwig Boltzmann Gesellschaft
 Ludwig-Boltzmann-Preis